Рже́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ржевская улица — улица в Воронеже.
 Ржевская улица — улица в Екатеринбурге.
 Ржевская улица — улица в Зубцове.
 Ржевская улица — улица в Нелидово.
 Ржевская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Ржевская улица — улица в Рыбинске.
 Ржевская улица — улица в Самаре.
 Ржевская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ржевская улица — улица в Смоленске.
 Ржевская улица — улица в Твери.
 Ржевская улица — улица в Торжке.
 Ржевская улица — улица в Челябинске.
 Ржевская улица — улица в Вязьме.

Украина 
 Ржевская улица — улица в Смеле.

См. также 
 Ржевская площадь